Buchowo () ist ein russischer und auch polnischer Ortsname:
 Buchowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1918: Juckeln, 1918–1946 Buchhof, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Buchowo (Debrzno), Dorf im Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen (bis 1945: Buchhof, Kreis Schlochau, Brandenburg/Pommern)
 Buchowo (Bulgarien), Stadt im Oblast Sofia-Stadt in Bulgarien